Rad může být:

 radián – jednotka rovinného úhlu
 rad (jednotka) – jednotka dávky ionizujícího záření
 Reichsarbeitsdienst – Reichsarbeitsdients (Říšská pracovní služba), zkráceně RAD

příjmení osob
 Gerhard von Rad (1901–1971) – německý luteránský teolog, biblista
 Jakub Kryštof Rad (1799–1871) – ředitel dačické rafinérie cukru, vynálezce kostkového cukru

jiné
 Rad (okres Trebišov) – slovenská obec v okrese Trebišov
 Rapid Application Development – metodika organizace vývoje softwaru
 research and development (R&D) – výzkum a vývoj, zkráceně řidčeji i RaD
 radical (apokopa), zkráceně "rad."

Externí odkazy